Rivières est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
Les rivières représentent une catégorie de cours d'eau.

Musique 
 Rivières (groupe), un groupe musical français

Toponyme 

 Rivières (Charente), commune française du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Rivières (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Rivières (Tarn), commune française du département du Tarn, en région Occitanie ;
 Les Rivières-Henruel, commune française du département de la Marne, en région Grand Est ;
 Rivières-le-Bois, commune française du département de la Haute-Marne, en région Grand Est.

Voir aussi 
 Liste des cours d'eau de Suisse
 Liste des rivières françaises
 Cours d'eau du canton du Jura (Suisse)